Agesilaüs I van Sparta, koning van Sparta (gest. 790 v.Chr.);
 Agesilaüs II van Sparta, koning van Sparta (444 v. Chr. - 360 v.Chr.);
 Agesilaüs (historicus);
Agesilaüs of Agesander, een bijnaam van Hades of Pluto.